Bartolomeo I Querini († 1291), vescovo cattolico
 Bartolomeo II Querini (1250 ca. – 1307), vescovo cattolico